Camerino kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Camerino Z. Mendoza (kommun i Mexiko), Veracruz, 
 Ciudad Mendoza, ort, Veracruz, Camerino Z. Mendoza,

Italien 

 Camerino, kommun, Marche, Provincia di Macerata, 
 Camerino, Vibo-Valentia, ort, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 

Robotskapade Italienförgreningar